YIV est un sigle ou un nom de trois lettres pouvant désigner :
 Alena Yiv (née en 1979), actrice israélienne ;
 YIV, le code IATA pour l'Aéroport Island Lake situé à Island Lake (Manitoba)
 yiv, une des langues yi de Chine